Giorgetti, è un cognome italiano 
 Alberto Giorgetti – politico italiano di Forza Italia
 Alex Giorgetti – giocatore di pallanuoto
 Alfio Giorgetti – calciatore italiano
 Antonio Giorgetti – calciatore italiano
 Antonio Giorgetti – scultore italiano
 Daniel Giorgetti – compositore britannico
 Ezio Giorgetti – giusto tra le nazioni italiano
 Egisto Giorgetti – calciatore italiano
 Esteban Giorgetti – calciatore argentino naturalizzato cileno
 Ferdinando Giorgetti – compositore italiano
 Franco Giorgetti – ciclista italiano
 Franco Giorgetti – cestista argentino
 Giancarlo Giorgetti – politico italiano della Lega Nord
 Giuseppe Giorgetti – scultore, fratello di Antonio
 Héctor Giorgetti – calciatore argentino
 Massimo Giorgetti – politico italiano
 Nello Giorgetti – scenografo italiano
 Piero Giorgetti – cantante italiano
 Roberto Giorgetti – politico sammarinese
 Rodolfo Giorgetti – calciatore italiano
 Salvatore Giorgetti – allenatore e calciatore italiano
 Silvana Giorgetti – scrittrice italiana
 Silvio Giorgetti – cantante italiano
 Ugo Giorgetti – regista brasiliano
 Valter Giorgetti – pugile italiano